Benedikter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Benedikter (1918–2010), italienischer Politiker aus Südtirol
 Hans Benedikter (* 1940), italienischer Politiker aus Südtirol
 Martin Benedikter (1908–1969), italienischer Sinologe
 Roland Benedikter (* 1965), italienischer Soziologe und Politikwissenschaftler aus Südtirol
 Sepp Benedikter (1911–1982), österreichischer Schirennläufer
 Thomas Benedikter (* 1957), Südtiroler Wirtschafts- und Politikwissenschaftler und Sachbuchautor